Risen kan syfta på följande platser:

Geografi

Antarktis 

 Risen Peak, bergstopp,

Finland 

 Risön (halvö), Österbotten,

Norge 

 Risen (bergstopp), Nordland fylke, Vefsn,

Sverige
 Risen, Småland, insjö i Västerviks kommun
 Risens naturreservat, Lunds kommun

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar